Après la tempête est le titre de plusieurs œuvres :
 Après la tempête, film américain réalisé par Richard Thorpe, sorti en 1938.
 Après la tempête, film documentaire français réalisé par Joële van Effenterre, sorti en 2001.
 Après la tempête, film japonais réalisé par Hirokazu Kore-eda, en compétition au festival de Cannes 2016 (sélection « Un certain regard »).